Reidenbach ist ein geographischer Name:

 Reidenbach (Nahe) oder Thalsbach, rechter Zufluss der Nahe bei Niederreidenbacherhof, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Reidenbach (Boltigen), Ortsteil (Bäuert) der Gemeinde Boltigen im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern

Reidenbach ist ein Familienname:
 Joachim Reidenbach (* 1947), deutscher Komponist, Kirchenmusiker und Dirigent